Nationally Determined Contributions, nationaal vastgestelde klimaatdoelstellingen, in het kader van het Klimaatverdrag
 Nationale Decimale Classificatie, gebruikt voor de klassering van documenten van lokale besturen (België)